Калкни () — село Дахадаевского района Дагестана.

Образует сельское поселение село Калкни как единственный населённый пункт в его составе.

География 
Село находится на высоте 1256 м над уровнем моря. Ближайшие населённые пункты — Бускри, Чишили, Шадни, Викри, Гунакари, Дибгаши, Зубанчи, Сурхачи, Ираки, Зильбачи.

Население

История 
В 3—4 километрах от села найдены эпитафии, датируемые XV-XVI веками.

Калкни было главным селением даргинского вольного общества Муйра.

Примечания 

Населённые пункты Дахадаевского района
Муниципальные образования Дахадаевского района
Сельские поселения Дагестана